Урвалсдейлд 2016 — 105-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Стартував 1 травня, а фінішував 1 жовтня 2016 року. Титул чемпіона здобув Гапнарфйордур.

Клуби

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Валюр візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубка Ісландії з футболу 2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway  

2016
Ісландія
2016 в Ісландії